

Albumy muzyczne 
 Masterpieces – album Boba Dylana z 1978
 Masterpieces – album zespołu Koto z 1989
 Masterpieces – album zespołu Grave Digger z 2002
 Masterpieces – album zespołu Hammerfall z 2008

Zobacz też 
 Masterpieces: 1991-2002 – album zespołu Mustard Plug